Сезон 1936 (осень) стал для ЦДКА 2-м в чемпионате СССР по футболу. Второй в истории чемпионат СССР прошел в том же году, что и первый, только осенью. Осенний отрезок выдался для "красно-синих" неудачным: команда одержала только две победы в семи матчах и заняла последнее место, однако последующее расширение чемпионата спасло команду от вылета во второй дивизион.

Чемпионом второго розыгрыша чемпионата СССР стал московский Спартак.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания 

1936
ЦДКА Москва